Топ-модель по-американски, 16 сезон — шестнадцатый сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале CW с 23 февраля по 18 мая 2011 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством IMG Models
 Разворот в журнале Vogue Italia
 Фотосессия для Beauty Vogue
Судьями в шестнадцатом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, влиятельная личность в мире моды Андре Лион Телли, фотограф Найджел Баркер, тренер всех известных моделей Джей Александр или Мисс Джей. В этом сезоне девушки путешествовали в Марокко, Марракеш. Победительницей стала 19-летняя Бриттани Клай из Бич-Крика (Пенсильвания).

Участницы 
(возраст указан на время конкурса)

Резюме 

  Участница исключена
  Участница покинула проект по собственному желанию
  Участница выиграла шоу
  Участница выиграла конкурс

 Во 2 эпизоде Ондри покинула проект по собственному желанию в связи с гибелью брата. Судьи решили, что если снимок девушки окажется худшим, то больше никого не будут исключать. Худшим же оказался снимок Николь.

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки 
 
 

16 сезон
Телесезоны США 2011 года